Pręgoopos czarnobarkowy, opos czarnobarki (Caluromysiops irrupta) – gatunek torbacza z podrodziny wełnooposów (Caluromyinae) w rodzinie dydelfowatych (Didelphidae), jedyny przedstawiciel rodzaju pręgoopos (Caluromysiops).

Zasięg występowania 
Zamieszkuje lasy tropikalne Ameryki Południowej.

Charakterystyka 
Długość ciała 25–33 cm, długość ogona 31–34 cm; masa ciała 300–500 g. Prowadzi nadrzewny i nocny tryb życia. Żyje w koronach drzew, w dzień przebywa w dziupli. Ma duże oczy, dzięki którym dobrze widzi w ciemności. Jego sierść jest krótka, gęsta, czarna na grzbiecie, szara na reszcie ciała. Chwytny ogon służy do przytrzymywania się wśród gałęzi. Przednie kończyny są dłuższe od tylnych. 

Pręgoopos czarnobarkowy odżywia się owocami i nektarem.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Dydelfowate
Ssaki Ameryki Południowej
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1951 roku